Miracleman, supereroe inglese creato da Mick Anglo.
Miracle Man, personaggio della Marvel Comics e uno dei primi avversari dei Fantastici Quattro